Villingen-Schwenningen, een gemeente in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Villingen (Baden-Württemberg), deel van deze gemeente
Villingen (Hessen), stadsdeel van Hungen in de Duitse deelstaat Hessen